Yellowjackets (muziekgroep), een Amerikaanse jazzgroep
 Yellowjackets (televisieserie), een Amerikaanse psychologische horrorserie uit 2021